Яроше́вский (Яроше́вская) () — русская и польская фамилия, образованная от сокращённой формы имени Ерофей, означающего по-гречески «освящённый богом».

Известные носители 
 Ярошевский, Адольф Адольфович (1863—1910/1911) — русский пианист, педагог.
 
 Ярошевский, Владимир Иванович (род. 1920) — советский офицер, танкист-ас, участник Великой Отечественной войны.
 Ярошевский, Ефим Яковлевич (1935—2021) — русский поэт, прозаик.
 Ярошевский, Константин Петрович (1902—1979) — советский философ, профессор Томского государственного университета.
 Ярошевский, Леонид Владимирович (род. 1960) — джазовый пианист и саксофонист, первый муж певицы Валерии.
 Ярошевский, Михаил Григорьевич (1915—2002) — российский психолог и историк.
 Ярошевский, Платон Иванович (1810—1852) — адъюнкт-профессор Императорской медико-хирургической академии.
 Ярошевский, Сергей Осипович (Залман Иосифович; 1856—1907) — русский писатель и медик.
 Ярошевский, Станислав Львович (1931—2020) — украинский металлург, доктор технических наук, профессор, академик Академии инженерных наук Украины.
 Ярошевский, Тадеуш (1930—1988) — польский философ и религиовед-марксист.
 Георгий (Ярошевский) (1872—1923) — епископ Православной Российской Церкви; митрополит Варшавский и Холмский. Историк Церкви.

 Ярошевская, Алла Юрьевна (род. 1968) — фамилия российской певицы Валерии в первом браке.
 Ярошевская, Галина Ивановна (1930—2013) — советская баскетболистка, заслуженный мастер спорта СССР.

Составные фамилии 
 Галенко-Ярошевский, Павел Александрович (род. 1942) — советский и российский учёный-фармаколог, член-корреспондент РАМН (1995), член-корреспондент РАН (2014).

См. также

Примечания